Miejscowości w Polsce:
 Kisielany-Kuce
 Kisielany-Żmichy